Emidio Pesce (Marino, Lacio, Italia; 16 de marzo de 2002) es un piloto italiano de automovilismo. Actualmente está compitiendo en el Campeonato de Fórmula Regional Europea con el equipo DR Formula RP Motorsport.

Carrera

Fórmula 4 
La primera temporada de Emidio Pesce fue en 2019, donde compitió en las temporadas de Fórmula 4 en Italia y España. Su único punto hasta el momento ha sido en la segunda competición nombrada, en la que quedó 9.º de la primera carrera en la segunda ronda del campeonato, en el Circuito Paul Ricard. Su mejor posición en el campeonato italiano fue 14.º (en la última carrera de Monza).

Resumen de carrera

Referencias

Enlaces externos 

Pilotos de automovilismo de Italia
Pilotos del Campeonato de España de F4
Pilotos del Campeonato de Italia de Fórmula 4
Pilotos del Campeonato de Fórmula Regional Europea
Nacidos en Marino (Italia)